Стре́льче () — село в Городенковской городской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области Украины.

История 
Первое письменное упоминание о селе датируется 1438 годом (княжеская перепись населения). Хотя в этот период Покутье находилось под властью Польши, там ещё существовали подвластные Польши княжества, в которых действовали княжеские законы.

Фактически, село существовало ещё раньше, о чём говорят археологические раскопки. Покутье (с центром в городе Коломыя), входило в состав Галицко-Волынского княжества, которое соседствовало с Османской империей, (к которой в то время входили Молдавия и Румыния). Самая полоса приграничья проходила по линии Серафинцы — Чернятин — Чертовец.

Подтверждением этому служит тот факт, что в этих населённых пунктах многие люди имеют фамилии татаро-турецкого происхождения. Городища находились на берегах Днестра. Связи между собой они поддерживали водным путём. Княжеское большое городище находилось в Городнице, из которой через башни наблюдения — Могилки (Городница) — Меней (Стрильче) — Стражница (Стрильче) — сигналами поддерживал связь с городищем, непосредственно на границе, которое находилось на высотах нынешнего города Городенки. Исходя из выше сказанного, в селе Стрильче было две наблюдательные башни, которые обслуживали княжеские дружинники. Наверное они имели своё поселение именно на Поселке, откуда и походит название этой части села.

Путь из Городницы к Городенке пролегал Городницким и Стрелецким Лугом, через Поселок в направлении Янцы — Стражница — Котиковка (место, где сейчас центр села, был в плавнях, заросших камышом). Теперь село условно разделено на такие части: Поселок, Янцы, Солонец, Залевады, Плясковка, Цимбаловка, Колония, Волки, Луг, Дериновка.

Персоналии 
 Гаморак, Нестор Теодорович (1892—1937) — украинский ботаник.